All Killer No Filler — дебютный студийный альбом канадской рок-группы Sum 41, выпущенный 8 мая 2001 года на лейбле Aquarius Records. В США, Канаде и Великобритании диск стал платиновым.

Несмотря на смешанные отзывы, альбом стал коммерчески успешным, достигнув 13-го места в Billboard 200. А сингл «Fat Lip» стал лидером в Billboard Rock Tracks. В последние годы альбом получил очень положительные отзывы и получил высокую оценку как альбом, который принес успех группе. Музыкальными критиками и поклонниками группы данный альбом считается классикой поп-панка.

Альбом Punk in Drublic американской хардкор-панк-группы NOFX оказал огромное влияние на альбом. Вокалист Дерик Уибли заявлял, что такие исполнители, как The Beatles, Green Day, Pennywise, Элвис Костелло и Rancid также повлияли на альбом All Killer No Filler.

Релиз и коммерческий успех 
All Killer No Filler является первым полноформатным альбомом Sum 41, он был выпущен 8 мая 2001 года. Альбом является самым успешным у группы. В августе 2001 года Американская ассоциация звукозаписывающих компаний заявила, что альбому присвоен платиновый сертификат, а в 2002 году стало известно, что в США было продано не меньше 1 690 000 копий альбома. Самая популярная песня — это сингл с альбома «Fat Lip», она занимала 66 место в Billboard Hot 100 8 сентября 2001 года и 1 место в Alternative Songs 18 августа 2001 года. 1 декабря 2001 года сингл «In Too Deep» оказался на 10 позиции в чарте Alternative Songs. Сам альбом All Killer No Filler занял 13 место в Billboard 200 4 августа 2001 года и пробыл там 49 недель. В 2001 году песня «Fat Lip» долгое время становилась под номером 1 на MTV-канале Total Request Live. 6 апреля 2011 года к 10-летию альбома было выпущено специальное издание, исключительно только в Японии.

В передаче MTV Cribs показывали дом барабанщика Стива Джоза, и там солист Дерик Уибли сказал, что большинство песен для All Killer No Filler было написано дома у Стива. Название альбома может быть ссылкой на альбом Джерри Ли Льюиса All Killer, No Filler: The Anthology. С 2006 года альбом был продан 2 миллиона копий в США и — 3x платиновый в Канаде, и 3,5 миллионов по всему миру. Песня «Summer» второй раз появилась в этом альбоме, сначала она была в мини-альбоме Half Hour of Power. Сначала группа планировала помещать песню в каждый свой альбом, но после выхода All Killer No Filler решили этого не делать.

Список композиций

Позиции в чартах

Позиции в чартах 
Альбом

Синглы

Сертификации

Участники записи

Sum 41 
 Дерик Уибли — вокал, ритм-гитара, барабаны («Pain for Pleasure»)
 Дэйв Бэкш — вокал («Fat Lip»), бэк-вокал, соло-гитара
 Джейсон МакКэслин — бэк-вокал, бас-гитара
 Стив Джоз — вокал («Pain for Pleasure» и «Fat Lip»), бэк-вокал, барабаны, перкуссия

Дополнительные музыканты 
 Грэг Нори — бэк-вокал («Motivation»), дополнительная гитара («Handle This» и «Pain for Pleasure»)
 Керри Кинг — соло на гитаре («It’s What We’re All About»)
 Томми Ли — барабаны («It’s What We’re All About» (Live))

Примечания

Ссылки 
 All Killer No Filler на last.fm 

Альбомы Sum 41
Альбомы 2001 года
Альбомы поп-панка
Альбомы Island Records
Альбомы, спродюсированные Джерри Финном